ASMAC est un sigle qui peut faire référence :
 à l'Association Suisse des Médecins-Assistant(e)s et Chef(fe)s de clinique 
 aux caractéristiques d'un objectif de management : Ambitieux, Spécifique, Mesurable, Atteignable et Compatible